Classificações facetadas são aquelas que identificam características comuns a várias categorias de um assunto, organizando-se em facetas. É também chamada de analítico-sintética, na qual assuntos são decompostos visando um síntese. São diferentes de esquemas tradicionais de classificação, como o sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU).

Representação do conhecimento